Lo Muei (nom occità) (en francès Le Muy) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 7.826 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Var